nove (9) – un numero naturale
 Nove  – gioco di carte simile al sette e mezzo
 Nove  – emittente televisiva nazionale italiana del gruppo Discovery Italia
 Nove – cognome italiano
 Nove  – album di Ivan Graziani
 Aldo Nove  – scrittore italiano

Geografia 
 Nove  – comune italiano in provincia di Vicenza
 Nove  – località del comune di Vittorio Veneto

Pagine correlate
 9 (disambigua)